Баскетболист года конференции West Coast (Западного Побережья) () — ежегодная баскетбольная награда, вручаемая по результатам голосования лучшему баскетболисту среди студентов конференции West Coast (WCC), входящей в 1-й дивизион NCAA. Голосование проводится среди главных тренеров команд, входящих в конференцию, причём свои голоса тренеры подают по окончании регулярного чемпионата, но перед стартом плей-офф, то есть в начале марта, однако они не могут голосовать за своих собственных подопечных. Награда была учреждена и впервые вручена Кену Сирсу из университета Санта-Клары в сезоне 1952/53 годов.

Конференция официально начала свою деятельность в 1952 году, и тогда в неё входило пять команд, в 1955 году в неё включили ещё три команды, а в 1964 году их число увеличилось до девяти. Конференция WCC является одной из самых старых конференций первого дивизиона NCAA, и поэтому за свою длинную историю количество команд в её составе (на данный момент их всего десять) постоянно изменялось из-за образования новых конференций, в которые переводили определённое количество команд из уже существующих конференций.

Тринадцать игроков: Кен Сирс, Майк Фармер, Лерой Райт, Стив Грэй, Олли Джонсон, Кит Суогерти, Деннис Отри, Билл Картрайт, Куинтин Дэйли, Дуэйн Поули, Дуг Кристи, Стив Нэш и Блейк Степп получали эту награду несколько раз, причём лишь Картрайт получал её трижды. Пять раз обладателями этой премии становились сразу два игрока (1958, 1959, 1962, 1983 и 2007). Чаще других обладателями приза становились баскетболисты университета Гонзаги (17 раз), университета Пеппердайна, университета Сан-Франциско и университета Санта-Клары (по 11 раз).

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболисты года конференций NCAA